Црногорско-турски рат се може односити на:

 Црногорско-турски рат (1852—1853)
 Црногорско-турски рат (1862)
 Црногорско-турски рат (1876—1878)
 Први балкански рат (1912—1913)